Saal kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Saal an der Donau – kommun, ort, Bayern, Niederbayern, 
 Saal, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Saal an der Saale – en köping i  	Bayern